Сяоэрцзин (شِيَوْ عَر دٍ‎, ), сокр. Сяоцзин (小经) — транскрипционная система записи китайского языка арабскими буквами, применявшаяся китайскими мусульманами — как говорящими на китайском языке (хуэйцзу/дунгане), так и живущими с ними по соседству дунсянами и саларами.

Появление сяоэрцзина произошла задолго до появления стандарта пиньинь. Его развитие и распространение относится к середине минской эпохи. К этому времени родным языком подавляющего большинства мусульман империи — предков нынешних хуэйцзу — уже стал китайский. Грамотность в иероглифике была сравнительной редкостью в мусульманской среде; однако мужчины-мусульмане, обучавшиеся в школах при мечетях или в медресе, были знакомы с арабским алфавитом, необходимым для чтения Корана, хотя и не могли использовать арабский или персидский языки активно, что создало предпосылки для использования алфавита, известного многим мусульманам, для записи их родного (китайского) языка.

Старейшая надпись на сяоэрцзине датируется 740 годом хиджры (1339/1340 годом н. э.), это надпись на стеле во дворе мечети Дасюэ Сисян в городе Сиань.

Отличительной особенностью сяоэрцзин является сложная система огласовок (араб. ташкиль).

Возможно свободное существование разных стилей и выделяются две основные разновидности сяоцзина. Один, применяемый в мусульманских духовных учебных заведениях, более стандартизированный и не использующий иероглифов, и народный сяоцзин, применяемый в житейских ситуациях и имеющий индивидуальные особенности в зависимости от места употребления, уровня грамотности и прочих факторов.

Согласно работе, опубликованной в 1998 г. (опиравшейся на источник 1988 г.), сяоэрцзин в это время ещё использовался некоторыми мусульманами в Нинся, а возможно и в других провинциях.

Пример 
Первая статья Всеобщей декларации прав человека:
 Сяоэрцзин:
 Китайский язык: «人人生而自由，在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心，并应以兄弟关系的精神互相对待。»
 Пиньинь: «Rénrén shēng ér zìyóu, zài zūnyán hé quánlì shàng yílǜ píngděng. Tāmen fù yǒu lǐxìng hé liángxīn, bìng yīng yǐ xiōngdiguānxì de jīngshén hùxiāng duìdài.»
 Арабский язык: «يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.»
 Русский язык: «Все люди рождаются свободными и равными в своём достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства»

Таблица пиньинь — система Палладия — сяоэрцзин

Ссылки 
Литература

Завьялова О.И.  Сино-мусульманские тексты:  графика –  фонология – морфонология // Вопросы языкознания.  1992.  № 6.  С. 113–122.  https://vja.ruslang.ru/ru/archive/1992-6/113-122

Завьялова О.И. О двух сино-исламских традициях // Китай и Россия в восточной Азии и АТР в XXI веке: Тез. докл. VI Междунар. науч. конф. «Китай, кит. цивилизация и мир...». М.,  1995. Ч. 2.  С. 88–92.

Завьялова О.И.     Язык и культура китайских мусульман-хуэйцзу // Дунгане: история и культура: российские дореволюционные работы о дунганах / сост. М.Р. Мадиван; отв. ред. О.И. Завьялова; Институт восточных рукописей (Азиатский музей) РАН; Институт Дальнего Востока РАН. М.: Наука – Восточная литература, 2017. 335 с.: ил. http://dungane.ru/data/documents/Dungane-2017.pdf
Китайская письменность
Транслитерация и транскрипция
Письменности на основе арабского алфавита
Ислам в Китае